Рамушево — топоним
 Рамушево — деревня в Старорусском районе Новгородской области;
 Новое Рамушево — деревня в Старорусском районе Новгородской области;
 Старое Рамушево — деревня в Старорусском районе Новгородской области.